Jurin bezeichnet:
 Jurin (Vorname), männlicher Vorname
 Jurin (Dorf), Dorf in Syrien

Siehe auch:
 Yurin
 Jurine